Bessa (gênero) - um gênero de insetos
Rio Bessa - um rio português

Bessa - um bairro pessoense

Pessoas
Daniel Bessa
Pancrace Bessa
Reginaldo Bessa
Renata Bessa

Localidades

Bessa (João Pessoa)
Praia do Bessa

Bessa (Porto)
Ou ainda:
Beça

Desambiguação